Юрий Владимирович Петров (6 августа 1987, Москва, СССР) — российский хоккеист, вратарь. Завершил карьеру игрока в 2020 году . В настоящее время занимается тренерской деятельностью.

Карьера 
Начал карьеру в 2004 году в составе фарм-клуба московского «Динамо». В дебютном сезоне провёл 9 матчей.

До сезона 2006/07 играл в системе «Динамо» (в Высшей лиге в ступинском «Капитане» и за «Динамо-2» в первой лиге).

В сезонах 2007/08 — 2010/11 выступал за «Рязань», проведя 164 игры.

В 2011—2014 играл в составе альметьевского «Нефтяника», проведя 84 игры. Процент отраженных бросков составил 92,8, КН 2,08.

Сезон 2014/15 провел в ХК «Липецк». Клуб в первом раунде плей-офф уступил в пяти матчах ангарскому «Ермаку» 1-4.

В июне 2015 года вернулся в «Рязань», подписав однолетний контракт.

В 2016 году перешёл в «Молот-Прикамье».

В сезоне 2017/18 играл в «Молот-Прикамье», после продолжил сезон в ХК «Сокол Красноярск».

С 2017 до 2019 (включительно) играл в ХК «Сокол Красноярск».

С 2019 до 2020 игрок белорусского клуба «Шахтёр» (Солигорск), выступающий Белорусской экстралиге.

Достижения 
 По итогам регулярного чемпионата 2012/13 занял третье место по % отраженных бросков (93,8 %) и второе место по коэффициенту надежности (1,72).
 Неоднократно признавался лучшим вратарем недели в ВХЛ.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 8 января 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ВХЛ 
 Интервью Петрова для авторадио Липецк 
 Юрий Петров признан лучшим голкипером недели ВХЛ 26.10.2016 
 Серия спасений Юрия Петрова в матче с «Армадой» 19.01.15

Хоккеисты России
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Капитан»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Рязань»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК «Шахтёр» Солигорск